Boje steht für:
 Boje (Schifffahrt), ein im Allgemeinen fest verankerter Schwimmkörper
 Lockboje zum Anlocken von Fischen, siehe Fischsammler
 Rettungsboje, ein Hilfsmittel bei der Wasserrettung
 Signalboje, einen Teil der Sicherheitsausrüstung beim Tauchen
 Strom-Boje, eine Form eines Flusswasserkraftwerks
 Treibboje, einen Instrumente tragenden, nicht verankerten Schwimmkörper
 Wellenkraftboje, eine Form eines Offshore-Wellenkraftwerkes
 Sensorboje für Überwachung eines Gewässers, siehe Limnologie
 Wanderboje, Kunstprojekt

 Boje (Flugsport), Wegpunkte im Flugsport
 Boje (Gebärdensprache), linguistisches Mittel im Diskurs
 Boje Verlag, deutscher Buchverlag

Personen:
 Boje Maaßen (* 1939), deutscher Pädagoge und Mitbegründer der Grünen
 Christian Due-Boje (* 1966), schwedischer Eishockeyspieler
 Claus Boje (* 1958), deutscher Filmproduzent
 Harald Bojé (1934–1999), deutscher Pianist
 Johannes Boje (1612–1668), Norderdithmarscher Landvogt
 Katarina Due-Boje (* 1958), schwedische Squashspielerin
 Kornelia Boje (* 1942), deutsche Filmschauspielerin
 Walter Boje (1905–1992), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Bojen
 Boie
 BOJ
 Bojé
 Boye
 Bøje
 Boyen